Vrin peut faire référence à : 
Vrin , une localité, ancienne commune suisse, du canton des Grisons ;
Le Vrin, un affluent de l'Yonne ;
 Joseph Vrin (1884-1957), un  libraire et éditeur français, spécialisé en ouvrages de philosophie ;
 Vrin, un éditeur français spécialisé en philosophie, créé par Joseph Vrin.

Orthographe voisine 
 Vrain-Lucas

Homonymie de toponyme
Homonymie d'anthroponyme